Il doppio del torneo di tennis Pilzen Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Pier Gauthier e Guillaume Marx 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (Campioni)
 Petr Pála /  David Škoch (quarti di finale)

 Andrei Pavel /  Glenn Wilson (quarti di finale)
 Stephen Gleeson /  Patrick Mohr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1995